Kansas City Assembly Plant, een Amerikaanse assemblagefabriek van automerk Ford
Kees Christiaanse Architects & Planners, een Nederlands architectenbureau